Alexander Szymanowski (1988- ), footballeur argentin,
 Antoni Szymanowski (1951- ), footballeur polonais,
 Franciszka Szymakowska (1927-2007), géologue polonaise,
 Karol Szymanowski (1882-1937), compositeur polonais,
 Maria Agata Szymanowska (1789-1831), compositrice polonaise,
 Théodore de Korwin Szymanowski (1846-1901), écrivain polonais,
  (1859-1930), sculpteur polonais,
 , famille de la noblesse polonaise.